Garibaldi se poate referi la:

Giuseppe Garibaldi, revoluționar italian, erou al unificării Italiei (n. 4 iulie 1807 – d. 2 iunie 1882)
Garibaldi, oraș în statul Rio Grande do Sul, Brazilia
Anita Garibaldi, oraș în Santa Catarina, Brazilia
4317 Garibaldi, asteroid din centura principală
Muntele Garibaldi, munte situat în Canada.
Lacul Garibaldi, lac situat în sistemul muntos Garibaldi, din Canada.
Parcul provincial Garibaldi
Piața Garibaldi, piață situată în orașul Mexico. 
Garibaldi (pește), pește oceanic.